Die Türkiye 3. Futbol Ligi 2000/01 war die 30. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 3. September 2001 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 27. Mai 2001 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen. Diese Saison ist die vorerst letzte Spielzeit in der dritthöchsten Spielklasse die als 3. Lig bezeichnet wurde. Mit der nachfolgenden Spielzeit wurde der türkische Profifußball von einem Dreiligasystem auf ein Vierligasystem erweitert. In dieser neuen Staffelung wurde die dritthöchste Spielklasse nun als Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi betitelt, während die neugeschaffene vierthöchste Spielklasse fortan als 3. Lig bzw. TFF 3. Lig geführt wurde.

Austragungsmodus 
In der Saison 2001/02 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison als eine achtgleisige Liga gespielt. Ferner blieb die Gesamtmannschaftszahl bei 134. Diese 134 Vereine spielten in acht Gruppen mit jeweils 16 bzw. 17 Mannschaften nicht mehr wie in der Vorsaison um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die Regionale Amateurliga, sondern um den Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse oder um den Abstieg in die zum Sommer 2001 neu eingeführten vierthöchsten Spielklasse, der TFF 3. Lig bzw. in die Regionale Amateurliga. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während es kein Abstieg gab.

Da mit der Saison 2001/02 der türkische Profi-Fußball grundlegenden Änderungen unterzogen werden sollten, wurden bereits in der Spielzeit 2000/01 Vorbereitungen für diese Umstellung unternommen. Bis zum Sommer 2001 bestand der Profifußball in der Türkei aus drei Ligen: Der höchsten Spielklasse, der einspurigen Türkiye 1. Futbol Ligi, der zweiklassigen fünfspurig und zweietabig gespielten Türkiye 2. Futbol Ligi und der drittklassigen und achtgleisig gespielten Türkiye 3. Futbol Ligi. Zur Saison 2001/02 wurde der Profifußball auf vier Profiligen erweitert. Während die Türkiye 1. Futbol Ligi unverändert blieb, wurde die Türkiye 2. Futbol Ligi in die nun zweithöchste Spielklasse, die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi (zu dt.: 2. Fußballliga der Kategorie A der Türkei), und die dritthöchste Spielklasse, die Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi (zu dt.: 2. Fußballliga der Kategorie B der Türkei), aufgeteilt. Die nachgeordnete Türkiye 3. Futbol Ligi wurde fortan somit die vierthöchste Spielklasse, die TFF 3. Lig. Die dritthöchste Spielklasse der Spielzeit 2001/02 sollte sich teilweise aus Teams der zweithöchsten und der dritthöchsten Spielzeit der Vorsaison zusammensetzen. So erreichten die drei Bestplatzierten aller Gruppen der Drittligasaison 2000/01 ben Verbleib in der nächsten Spielzeit. Die drei bzw. Letztplatzierten aller Gruppen stiegen in die Regionale Amateurliga ab, während die restlichen Teams in die neu eingeführte vierthöchste Spielklasse abstiegen. Aus der zweithöchsten Spielklasse stiegen alle Teams aus den Abstiegsgruppen ab, die nicht eins der ersten beiden Tabellenplätze erreichen konnten.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 108 Mannschaften die neun Absteiger aus der 2. Lig Zeytinburnuspor, Kuşadasıspor, Marmarisspor, Pendikspor, Kasımpaşa Istanbul, Giresunspor, Orduspor, Adıyamanspor, Malatya Belediyespor, die 17 Neulinge Bitlis Özgüzelderespor, Batman Demirspor, Rize Çayspor, Arsinspor, Karabulak Gençlikspor, Şanlıurfa Belediyespor, Osmaniyespor, Turhalspor, Altındağ Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Eski Spor, Konya Yolspor, Yalovaspor, İzmit Bekirpaşaspor, Tofaş SK, Fatih Karagümrük SK, Geliboluspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen worden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Cizrespor, Silopi Cudispor, Hakkarispor (Gruppe 1), Iğdır Belediyespor, Bulancakspor, Erzincanspor (Gruppe 2), Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Mezitlispor (Gruppe 3), Tokatspor, Ankara Demirspor, Çankırı Belediyespor (Gruppe 4), Uşakspor, Kütahyaspor, Kepez Genpaspor (Gruppe 5), Mustafakemalpaşaspor, Marmarisspor, Manisaspor (Gruppe 6), Maltepespor, Sapancaspor, İnegölspor (Gruppe 7), Yıldırım Bosnaspor, Küçükköyspor, Zeytinburnuspor (Gruppe 8) erreichten in ihren Gruppen die ersten drei Tabellenplätze und damit den Verbleib in der dritthöchsten türkischen Spielklasse. Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurde Yüksekova Belediyespor in Yüksekova Cilospor, Çankırı Belediyespor in Saran Keskinspor und Side Genpaspor in Kepez Genpaspor umbenannt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 2000/01 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 2000/01 auf mackolik.com (türkisch)

2000/01
Fußballsaison 2000/01